Redd ist der Familienname folgender Personen:

 Alton Redd (1904–1979), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Freddie Redd (1928–2021), US-amerikanischer Jazzpianist und -komponist
 Gene Redd (* 1924), US-amerikanischer R&B- und Jazzmusiker
 Lambert Redd (1908–1986), US-amerikanischer Weit- und Dreispringer
 Michael Redd (* 1979), US-amerikanischer Basketballspieler
 Sharon Redd (1945–1992), US-amerikanische Sängerin
 Trippie Redd (* 1999), US-amerikanischer Rapper und Sänger
 Veronica Redd (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin
 Vi Redd (* 1928), US-amerikanische Jazz-Saxophonistin und Sängerin

sowie der Name von:
 REDD (Sängerin) (* 1989), britische Sängerin

REDD ist eine Abkürzung für:
 Reducing Emissions from Deforestation and Degradation, Modell für einen Prozess zur Reduktion von Emissionen aus Entwaldung und Schädigung von Wäldern

Siehe auch:
 Ret
 Rett
 Red

REDD